Le tournoi de tennis d'Atlanta est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 3, se dispute du 9 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Susan Mascarin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Atlanta
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en août 1982